George Coats ist der Name folgender Personen:

* George Coats (Mediziner) (1876–1915), schottischer Augenarzt
 George W. Coats (1936–2006), US-amerikanischer Theologe